Världscupen i freestyle 2011/2012 var en internationell tävling som anordnades av FIS.
Världscupen inleddes den 9 december 2011 i Copper Mountain, USA och avslutades den 18 mars 2012 i Megève, Frankrike.

Tävlingsprogram

Externa länkar 
 FIS freestyle kalender.

Freestyle
2011/2012